Aleksander Axer (1880–1948), polski matematyk, doktor matematyki
 Erwin Axer (1917–2012), polski reżyser teatralny
 Jerzy Axer (ur. 1946), polski filolog klasyczny
 Maurycy Axer (1886–1942), polski adwokat, działacz społeczny
 Otto Axer (1906–1983), polski malarz, scenograf i pedagog